Кустодиев, Борис Михайлович (1878—1927) — российский художник.
 Кустодиев, Кирилл Борисович (1903—1971) — российский художник.
 Кустодиев, Константин Лукич (1838—1876) — русский писатель, протоиерей.

 Кустодиева, Татьяна Кирилловна (1933—2021) — российский искусствовед, хранитель итальянской живописи ХIII—XVI веков в собрании Государственного Эрмитажа.

См. также 
 Улица Кустодиева